Abaixo estão o sistema de classificação e as nações classificadas para as Lutas nos Jogos Pan-Americanos de 2023, programadas para serem realizadas em Santiago, Chile, de 1 a 4 de novembro de 2023.

Sistema de classificação
Um total de 168 lutadores irão se classificar para competir nos jogos. O vencedor de cada categoria nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021 em  Cali, Colômbia, tiveram classificação automática, juntamente aos quatro melhores de cada categoria no Campeonato Pan-Americano de Lutas de 2022 e no Campeonato Pan-Americano de Lutas de 2023. O país-sede (Chile) recebeu uma vaga em cada evento, mas seus atletas devem competir em ambas as edições do Campeonato Pan-Americano. Se o Chile não se classificar em nenhum dos dois eventos, receberá a quarta vaga disponível no Campeonato Pan-Americano de Lutas de 2023. Outros seis convites (quatro masculinos e dois femininos) serão distribuídos para nações sem atletas classificados e que tenham participado dos torneios classificatórios.

Linha do tempo

Sumário de classificação

Livre masculina

57 kg

65 kg

74 kg

86 kg

97 kg

125 kg

Greco-romana masculina

60 kg

67 kg

77 kg

87 kg

97 kg

130 kg

O Chile se classificou no Campeonato Pan-Americano de 2022, portanto todas as quatro vagas estarão disponíveis no Campeonato Pan-Americano de 2023.

Livre feminina

50 kg

53 kg

57 kg

62 kg

68 kg

76 kg

Referências

P
P
Classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023
Lutas nos Jogos Pan-Americanos de 2023